Марио Ханси (; 21 мая 1987, Тарту) — эстонский футболист, полузащитник, тренер.

Биография 
Воспитанник футбольного клуба «Таммека» (Тарту). С 2004 года выступал на взрослом уровне за второй состав клуба в низших лигах. За основной состав «Таммеки» дебютировал в высшей лиге Эстонии 12 марта 2006 года в матче против «Тулевика», выйдя на замену на 86-й минуте вместо Марти Пяхна. 1 октября 2006 года в матче против «Транса» забил свой первый гол в высшей лиге. Продолжал выступать за клуб до 2011 года, но не был твёрдым игроком основного состава. Финалист Кубка Эстонии 2008 года (в финале не играл).

В 2012 году выступал за другой клуб из Тарту, «СК 10» в первой лиге. В 2013 году играл за третий состав «Таммеки», а в 2014 году провёл свой последний матч за основной состав клуба, после чего завершил игровую карьеру.

Всего в высшем дивизионе Эстонии сыграл 72 матча и забил 5 голов.

В 2015—2016 годах входил в тренерский штаб «Таммеки», а в 2017 году работал главным тренером клуба. По состоянию на 2018 год был помощником главного тренера молодёжной сборной Эстонии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Таммека»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Таммека»